Otpor bezeichnet:

 den alten Namen der russischen Siedlung städtischen Typs Sabaikalsk
 die serbische Oppositionsorganisation Otpor!